Balduzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Balduzzi (1923–1996), Schweizer Physiker; ausserordentlicher Professor für Bodenmechanik an der ETH Zürich
 Renato Balduzzi (* 1955), italienischer Rechtswissenschaftler und Politiker der Scelta Civica